Статията представя турнирите от сезон 2007 г. на WTA Тур – елитната верига от професионални турнири по тенис за жени, организирана от Женската тенис асоциация (WTA). WTA Тур включва четирите турнира от Големия шлем, Шампионата на WTA Тур и турнирите от първа, втора, трета и четвърта категория. Турнирите на Международната тенис федерация (ITF) за жени не са част от турнирите на WTA Тур, макар точките от тях да се прибавят към световната ранглиста на Женската тенис асоциация.

Класификация 
Турнирите от WTA Тур през 2007 г. са разделени в шест различни категории. Най-важните от са:
 Четирите турнира от Големия шлем
 Годишния Шампионат на WTA Тур

В останалите четири, наречени Категории ( – нива), през 2007 г. са разпределени 56 турнира, провеждащи се на различни места по целия свят. Те са разделени на базата на наградния фонд, който дават:
 Категория 1 – десет (10) турнира с минимален награден фонд от $1 340 000
 Категория 2 – шестнайсет (16) турнира с минимален награден фонд от $600 000
 Категория 3 – седемнайсет (17) турнира с минимален награден фонд от $175 000
 Категория 4 – дванайсет (12) турнира с минимален награден фонд от $145 000

Освен турнирите от WTA Тур, точки за световната ранглиста на Женската тенис асоциация носят и турнирите от ITF Веригата за жени, организирани от Международната тенис федерация.

Турнири от Големия шлем 

Въпреки че четирите турнира от Големия шлем не са организирани от Женската тенис асоциация, те са признати за част от WTA Тур.

Шампионат на WTA Тур 

Шампионатът на WTA Тур е тенис турнир за жени, провеждан веднъж годишно в края на всеки сезон. В него взимат участие осемте състезателки с най-високи резултати през сезона. Днес проявата носи името на основния си спонсор и се нарича Шампионат Сони Ериксон.

Категория I

Категория II

Категория III

Категория IV

Външни препратки 
 Официален сайт на WTA Тур

Сезони на WTA Тур